

Geografia

Niemcy 
 Schivelbein – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
  Świdwin